Fernando Bartolomé Benito es catedrático de Lengua española y Literatura. Estudioso de la cultura y la historia del Siglo de Oro, simultánea la crítica y la investigación  histórica con la creación literaria.

Publicaciones  
Antología poética de Quevedo. Edit. Arbolí
La edición crítica de El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, comedia inédita de Lope de Vega. Ediciones Bárbaras
Símbolos y emblemas en la poesía de Fray Luis de León; 
El Barroco literario aragonés
El universo simbólico en la Oda IX de Fray Luis Edccc. Universidad de Salamanca
La presencia del satanismo en el primer Valle-Inclán; Prensas Universitarias Santiago de Compostela  
Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, el Maquiavelo español. Editorial Nigra- Trea
Goya, príncipe del estrago. Univ. De Vigo.
Miguel Hernández. Talco negro. De próxima aparición.

Ficción 	
GALDÓS, ¿QUIÉN MATÓ A PRIM? El tenebroso enigma del magnicidio desvelado por el autor de los Episodios Nacionales. Ediciones Beta III Milenio (2020)
Matar a un rey  La aventura de Gracián en la Corte de Felipe IV. Edit. Pirineo
Disuelta en humo El final de la guerra Civil en clave de novela negra.  Edit.Libros Libres. Colección Voz de Papel.
La plata ensangrentada. 
Ceniza. Ediciones Beta III Milenio (2009)
Amadís Editorial Nowtilus ( 2012)
Ha realizado crítica literaria para las revistas Más Margen y Estación Central.
	
También es autor de numerosos relatos sueltos: Pasos, De tu tierra, Una noche en la Casa del Sol, La risa de los dioses, El simio y el legionario, El 22, In Paradisum, El Gato Rey, etc.

Referencias